Алем — многозначный термин.

Имя 
 Алем Марр — американский политик, штат Пенсильвания.

Фамилия 
 Алем, Леандро Нисефоро (1841—1896) — аргентинский политик, общественный деятель, сенатор, лидер радикальной партии «Гражданский радикальный союз».

Псевдоним 
 ALEM (Батырxан Маликов) — казахстанский певец, главный вокалист группы Ninety One.
 Алем (Маэль Гайод) — французский музыкант и битбоксер, Чемпионат мира по битбокс-баттлу в Берлине 2015.

Топоним 
 Леандро-Н.Алем — город в Аргентине в провинции Мисьонес. Административный центр одноименного департамента.
 Леандро-Н.Алем — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Другое 
 Авенида Леандро Н. Алем — одна из улиц города Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Леандро Н. Алем (станция метро) — одна из станций метро города Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Алем-и нисван — первый в мире тюрко-мусульманский женский журнал.
 Алем — культурно-развлекательный центр в Ашхабаде, Туркмения.